Capella de la Mare de Déu del Roser (Sant Climent de Llobregat), capella o ermita del Roser (Sant Climent de Llobregat, Baix Llobregat)
 Capella de la Mare de Déu del Roser del Maset, capella del Maset (Sant Quirze Safaja, Vallès Oriental)
 Capella de la Mare de Déu del Roser del Soler de Terrades, capella romànica de la masia d El Soler de Terrades (Moià, Bages)
 Mare de Déu del Roser del Bosc, capella del poble de Monistrol de Calders (Moianès)
 Mare de Déu del Roser de Casa Bellera, capella particular sl poble de Caregue (Rialp, Pallars Sobirà)
 Mare de Déu del Roser de Casa Franquet, capella particular del poble de Vilamur (Soriguera, Pallars Sobirà)
 Mare de Déu del Roser de Forques, capella romànica de Tírvia (Pallars Sobirà)
 Mare de Déu del Roser d'Isavarre, capella del poble d'Isavarre (Alt Àneu, Pallars Sobirà)
 Mare de Déu del Roser de Llarvén, capella en ruïnes del poble de Llarvén (Sort, Pallars Sobirà)
 Mare de Déu del Roser de les Esplugues, capella del nucli de les Esplugues (Castell de Mur, Pallars Jussà)
 Mare de Déu del Roser del Mas de Pere, capella romànica del Mas de Pere, al nucli dispers dels Masions (Tremp, Pallars Jussà)
 Mare de Déu del Roser de Vallmoll, ermita del municipi de Vallmoll (Alt Camp)
 Mare de Déu del Roser de Vilamur, capella del poble de Vilamur, al terme municipal de Soriguera (Pallars Sobirà)
 Mare de Déu del Roser de Can Barnils, capella del mas Barnils (Sant Quirze Safaja, Vallès Oriental)
 La Mare de Déu del Roser de Can Camp, capella de la masia de Can Camp a l'Ametlla del Vallès (Vallès Oriental)
 La Mare de Déu del Roser de Can Draper, capella de la masia de Can Draper (Ametlla del Vallès, Vallès Oriental)
 La Mare de Déu del Roser de Puigdolena, capella de Puigdolena de Sant Quirze Safaja (Moianès)
 La Mare de Déu del Roser de la Rovireta, capella de la masia de la Rovireta (Sant Quirze Safaja, Vallès Oriental)
 Sant Miquel i la Mare de Déu del Roser de Torigues, capella de la masia de Torigues (Santa Maria d'Oló, Bages)